Disciples – film del 2014 diretto da Joe Hollow
 Disciples – film per la televisione del 2015 diretto da Irami Osei-Frimpong
 Disciples – gruppo musicale britannico
 Disciples – singolo dei Tame Impala del 2015
 Disciples: Sacred Lands – videogioco per Windows del 1999

Pagine correlate 
Disciple
The Disciples